Флаг муниципального образования Мезмайское сельское поселение Апшеронского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 сентября 2011 года решением Совета Мезмайского сельского поселения № 72 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7063.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Мезмайского сельского поселения Апшеронского района в синем, зелёном, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — серебряное опрокинутое и усечённо-вписанное стропило, вызубренное в виде еловой кроны и заполненное лазурью; и в лазури — серебряная с чёрными когтями, пятнами и концом хвоста и кисточками на ушах лежащая рысь, сопровождаемая внизу цветком эдельвейса того же металла».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Мезмайское сельское поселение расположено на северной окраине плато Лагонаки в зоне отрогов Главного Кавказского хребта между Лагонакским, Гуамским и Азишским хребтами у величественных, белоснежных гор Мезмай и Зауда. Ледники, горные реки, водопады, урочища и каньоны, пещеры, многоярусные тёмно-зелёные леса, редчайшая флора и фауна, чистый горный воздух — это всё Мезмайское сельское поселение.

Белые зазубренные и направленные вниз полосы аллегорически указывают и Гуамское ущелье — природную достопримечательность поселения, а также на горные реки Курджипс и Мезмайка с их многочисленными порогами и водопадами.

Зелёная часть флага внешне напоминает ели и символизирует красоту окружающей природы — поросшие разнообразными реликтовыми деревьями и кустарниками горные склоны поселения, а также надежду, возрождение, молодость. Зелёная часть полотнища также аллегорически указывает на станицу Темнолесскую основанную хопёрскими казаками в 1868 году и посёлок Мезмай основанный, как посёлок лесорубов, в 1922 году.

Синий цвет полотнища символизирует чистое небо, веру, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение рыси указывает на наличие данных животных на территории поселения и символизирует отвагу, внимательность, бдительность, пользу, непримиримость к врагу, а также просветление и озарение. Рысь аллегорически указывает на защитников этих горных районов в годы Великой Отечественной войны не пропустивших через свои земли врага.

Эдельвейс — цветок, растущий на горных вершинах, указывает на многообразие горной флоры и является символом красоты, чистоты, надёжности, мужества и стойкости. Цветок эдельвейса аллегорически указывает и на многочисленные горные приюты, туристические базы с туристическими маршрутами расположенными на территории поселения.

Примечания